Agustín Genovese (n. Montevideo, Uruguay) es un productor y conductor de televisión, locutor de radio y licenciado en economía uruguayo.
Desarrolló su carrera en los medios de comunicación en Paraguay y alcanzó importantes niveles de audiencia con programas como "Mix": llegó tu momento" el primer reality show de talentos éxito en dicho país emitido por Telefuturo en 2003 y 2004. Además fue productor de una de las figuras más importantes del Paraguay: Menchi Barriocanal con el programa "Siempre Menchi" también creó diferentes programas televisivos como "Destino Fiesta", "Zap Tv" o "Verano Show". También produjo la versión local del programa "Call Tv 2" de Endemol Argentina en 2008 que estuvo bajo la conducción de Florencia Gismondi y emitido por Canal 13 ya que la primera versión de "Call Tv" fue emitida y producida por Telefuturo en 2006.
En el área periodística, ha realizado reportajes e historias periodísticas para la cadena Univision de los Estados Unidos para programas como: "El Gordo y la Flaca", "Primer Impacto" y "Aquí y ahora".
Actualmente es Director General de su productora GENO TV con la que produjo en 2011 el programa "Entreinta" que iba por el canal Latele.

Televisión (Artístico) 
 El Conejo (1996) SNT
 Prohibido dormir la siesta (1998) Tevedos
 Tele Mbopi (1999) Telefuturo
 Anochecer de un día agitado (1999) Telefuturo
 Verano Agitado (2000) Telefuturo
 Puerto Verano (2000) Telefuturo
 A2A (2000) Telefuturo
 Zap Tv (2001) Telefuturo
 Verano Mix (2001) Telefuturo
 Verano Mix 2 (2002) Telefuturo
 Mix, Llegó tu momento (2003-2004) Telefuturo
 Verano Show (2006) Telefuturo
 Entreinta (2011) Latele
 Yo me llamo (2018) Telefuturo
 El Debate del Show (2021)Telefuturo
 Polémica en el Bar (2021) Telefuturo

Televisión (Productor) 
 Zap Tv (2001) Telefuturo
 Verano Mix 2 (2002) Telefuturo
 Mix, Llegó tu momento (2003-2004) Telefuturo
 Siempre Menchi (2004-2005) Telefuturo
 Cérika de nadie (2004-2005) Telefuturo
 Destino Fiesta (2005-2006-2007) Telefuturo
 Verano Show (2006) Telefuturo
 Destino Fiesta (2008) Canal 13
 Call Tv 2 (2008) Canal 13
 Entreinta (2011) Latele
 El saber va contigo (2013) Canal 13
 Destino Fiesta (2010/2013/2017) SNT

Radio 
 Sea como Sea (1997) Fm Trinidad
 Sea como Sea (1997) Fm 99.1 Radio City
 El Ranking (1998) Fm 99.1 Radio City
 City Max (1999) Fm 99.1 Radio City
 Peor es Trabajar (2001) Fm 99.1 Radio City
 Las Noches de Geno (2003) Fm 97.1 Radio Latina
 Los Elegidos de Geno (2003) Fm 97.1 Radio Latina

Enlaces externos 
 

Nacidos en Montevideo
Ítalo-uruguayos
Presentadores de televisión de Paraguay